Die Serie B 2015/16 war die 84. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Herren. Sie begann am 21. August 2015 mit der Begegnung zwischen der AC Cesena und Brescia Calcio und endete am 9. Juni 2016.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2015/16 nahmen folgende Mannschaften teil:

Die zwei schlechtesten Mannschaften der vorigen Erstligasaison:
 Cagliari Calcio
 AC Cesena

Die fünf Verlierer der Aufstiegs-Play-Offs:
 US Avellino 1912
 AC Perugia Calcio
 Delfino Pescara 1936
 Spezia Calcio
 Vicenza Calcio

Acht Mannschaften auf den Plätzen neun bis 17 der vorigen Saison:

 FC Bari 1908
 FC Crotone
 SS Virtus Lanciano
 US Latina
 AS Livorno
 Ternana Calcio
 Trapani Calcio
 FC Pro Vercelli

Der Sieger der Abstiegs-Play-Offs:
 FC Modena

Zwei Meister der vorigen Drittligasaison:
 Novara Calcio
 US Salernitana

Der Sieger der Drittliga-Aufstiegs-Play-Offs:
 Como Calcio

Weitere Mannschaften, um das Teilnehmerfeld von 22 Mannschaften zu erreichen:
 Virtus Entella (als Verlierer der Abstiegs-Play-Offs)
 Ascoli Picchio FC 1898 (als weiterer Aufsteiger aus der dritten Liga)
 Brescia Calcio (als Vorletzter der letzten Saison)

Statistiken

Tabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind alle Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Serie B (italienisch)
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Ergebnisse und Tabellen auf kicker.de
 Die Serie B 2015/16 in der Datenbank von weltfussball.de

Siehe auch 
 Coppa Italia 2015/16
 Ewige Tabelle der Serie B
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2015/16
 Serie A 2015/16
 Serie B

2015/16
Fußballsaison 2015/16